ТЯС — многозначная аббревиатура:
 ТЯС — термоядерный синтез
 ТЯС — термоядерная станция
 ТЯС — Тим-Ястребовская структура (геология)

См. также 
  — аббревиатура латиницей